Hrvatska, bivše naselje, nakon 1890. razdvojeno na:
 Donja Vrijeska, naselje u općini Đulovac — prije 1890. iskazivano je naselje Vrijeska
 Gornja Vrijeska, naselje u općini Đulovac — prije 1890. iskazivano je naselje Vrijeska